Загорицы — название населённых пунктов в России:

 Загорицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Загорицы — деревня в Псковском районе Псковской области.